Per Philippe Monnier si può intendere:
 Philippe Monnier (Ginevra, 1864 – Plainpalais, 1911) – scrittore svizzero di lingua francese, figlio di Mark
 Philippe Monnier (Nantes, 1939) – regista cinematografico e sceneggiatore